El Torneig de Båstad 2018, oficialment conegut com a Skistar Swedish Open 2018, és una competició tennística jugada sobre terra batuda inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 71a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 de juliol de 2018 al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia. En aquesta edició es va cancel·lar l'esdeveniment en categoria femenina, que fou substituït pel torneig Moscow River Cup.

El tennista italià Fabio Fognini va jugar ambdues finals però només va poder imposar-se en la final individual, aconseguint el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018